

Musica 
 This Time Around – traccia dell'album Come Taste the Band dei Deep Purple del 1975
 This Time Around – traccia dell'album Standing on the Edge dei Cheap Trick del 1985
 This Time Around – album dei Green on Red del 1989
 This Time Around – traccia dell'album HIStory: Past, Present and Future - Book I di Michael Jackson del 1995
 This Time Around – album degli Hanson del 2000
 This Time Around – singolo degli Hanson del 2000, dall'album omonimo
 This Time Around: Live in Tokyo – album dei Deep Purple del 2001
 This Time Around – singolo dei Phats & Small del 2001
 This Time Around – traccia dell'album Favorites Volume One dei Legs Diamond del 2004
 This Time Around – traccia dell'album Runaway Brides dei Brides of Destruction del 2005

Televisione 
 134 modi per innamorarsi (This Time Around) – film per la televisione del 2003 diretto da Douglas Barr